Melton puede referirse a:

 Melton (Australia)
 Melton (Suffolk), Inglaterra
 Melton (Yorkshire del Este), Inglaterra
 Municipio de Melton, Leicestershire, Inglaterra
 Melton Mowbray
 Melton Constable, Norfolk, Inglaterra
 Melton Ross, Lincolnshire, Inglaterra